Ирзиярви — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км², площадь водосборного бассейна — 114 км². Располагается на высоте 46,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: почти на пять километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С северо-востока в озеро втекает ручей Пускуоя, вытекающий из озера Пускуярви.

С юго-западной стороны озера вытекает река Гушкалка, впадающая в Тулоксу.

У северо-западной оконечности озера проходит дорога местного значения  («Новинка — Тигвера»).

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — деревня Гушкала — расположен в 2,5 км к северо-востоку от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014619.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Тулоксы
Озёра Олонецкого района